Koivusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivusaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 24,16), 
 Koivusaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,46), 
 Koivusaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Koivusaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Koivusaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,51, long 24,88), 
 Koivusaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,57, long 26,99), 
 Koivusaaret (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,65), 
 Koivusaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Koivusaaret (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 23,31), 
 Koivusaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Koivusaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Koivusaaret (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar